Няксимволь — село в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры России. Входит в сельское поселение Хулимсунт.

География 
Село находится на левом берегу реки Северной Сосьвы. Расположено в 60 км к юго-западу от административного центра сельского поселения посёлка Хулимсунт.

Название произошло, вероятно, от мансийского «няхсям» — жабры, «воль» — плёс (жаберный плёс), или от «някси» — грязь и «воль» — плёс (грязный плёс).

Близ села обнаружена стоянка первобытных людей, относящаяся к бронзовому веку, возраст которой составляет 3 тыс. лет. 

В этом поселении родился мэр Москвы Сергей Собянин.

Климат 
Климат континентальный. Зима суровая с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся шесть месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

Население

Известные жители 
 Н. И. Уланов — полный кавалер Георгиевского креста, сослан в село (1937)
 С. С. Собянин — государственный и политический деятель, мэр Москвы, уроженец села (1958).

См. также 
 Няксимвольское лесничество

Примечания

Ссылки 
 [www.komandirovka.ru/cities/nyaksimvol_khmao/photo/ Няксимволь, фото]

Топографические карты 
 

Населённые пункты Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа